hrabstwo Menominee (ang. Menominee County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Menominee (ang. Menominee County) w USA, w stanie Wisconsin